Мигел Идалго и Костиља има више значења:

 Мигел Идалго и Костиља, Колонија Синко Серо Пријето (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Мигел Идалго и Костиља (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Мигел Идалго и Костиља (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Мигел Идалго и Костиља (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мигел Идалго и Костиља, Санто Доминго (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мигел Идалго и Костиља (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мигел Идалго и Костиља (Тлачичука), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Мигел Идалго и Костиља (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Мигел Идалго и Костиља (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Мигел Идалго и Костиља (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Мигел Идалго и Костиља (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мигел Идалго и Костиља (Омеалка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мигел Идалго и Костиља (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мигел Идалго и Костиља (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мигел Идалго и Костиља (Мотул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику